(1931-1995), saxophoniste de jazz américain ;
  (1935-2016), auteur et journaliste américain ;
 John Gilmore (1955-), informaticien, entrepreneur et activiste américain ;
 John Gilmore (1979-), joueur américain de football américain.